Comitatul Shelby, conform originalului din limba engleză, Shelby County, este numele a nouă comitate din Statele Unite ale Americii.

Toate aceste comitate au fost denumite după Isaac Shelby din Kentucky, guvernator al statului , erou al Războiului de independență al Statelor Unite ale Americii și activ militar în timpul războiului anglo-american din anii 1812 - 1815.

 Comitatul Shelby, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Shelby, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Shelby, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Shelby, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Shelby, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Shelby, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Shelby, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Shelby, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Shelby, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Shelby (dezambiguizare)